Achilixius är ett släkte av insekter. Achilixius ingår i familjen Achilixiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Achilixius